Enginyer, professional format en enginyeria o que la practica.
 Enginyer militar, un treballador de combat dedicat a la construcció de ponts i altres estructures 
 Enginyer de vol, persona que assisteix el pilot pel que fa al funcionament de l'avió, en vol i a terra 
 Enginyer de sistemes, dins l'entorn dels sistemes d'informació